Трка на 60 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржана је 10. и 11. марта у Атлетској арени Атакуј.

Земље учеснице 
Учествовало је 64 такмичарки из 56 земаља.

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 8. март 2012.
{| class="wikitable"
|-
| rowspan=2 | Светски рекорд
| rowspan=2 | Ирина Привалова,  
| rowspan=2 | 6,92
| rowspan=2 | Мадрид, Шпанија
| 11. фебруар 1993.
|-
| 9. фебруар 1995.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Гејл Диверс, 
| 6,95
| Торонто, Канада
| 12. март 1993
|-
| Најбољи резултат сезоне
| Тијана Бартолета, 
| 7,02
| Фејетвил, САД
| 11. фебруар 2012.
|-
| rowspan=2 | Афрички рекорд
| Кристи Опара Томпсон, 
| rowspan=2 | 7,02
| Гент, Белгија 
| 12. фебруар 1997.
|-
| Chioma Ajunwa, 
| Лијевен, Француска 
| 22. фебруар 1998.
|-
|Азијски рекорд 
| Сусантика Џајасинге, 
| 7,09
| Штутгарт, Немачка
| 7. фебруар 1999.
|-
| rowspan=2 | Северноамерички рекорд
| Гејл Диверс, 
| rowspan=2 | 6,95
| Торонто, Канада
| 12. март 1993
|-
| Мерион Џоунс, 
| Маебаши, Јапан
| 7. март 1998.
|-
|Јужноамерички рекорд
| Есмералда Гарсија, 
| 7,26
| Покатело, САД
| 13. март 1981.
|-
| rowspan=2 | Европски рекорд
| rowspan=2 | Ирина Привалова,  
| rowspan=2 | 6,92
| rowspan=2 | Мадрид, Шпанија
| 11. фебруар 1993.
|-
| 9. фебруар 1995.
|-
|Океанијски рекорд
| Сали Маклелан,  
| 7,30
| Бостон, САД
| 7. фебруар 2009.
|-
!colspan="5"|Рекорди после завршетка Светског првенства 2012. 
|-
| Најбољи резултат сезоне  || Вероника Кембел-Браун,  || 7,01  || Истанбул, Турска  || 9. март 2012.
|}

 Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичарки године на 60 метара у дворани пре првенства (8. марта 2012), имале су следећи пласман.

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2012.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су подељене у 8 група. За пласман у полуфинале пласирале су се по две првопласиране из група (КВ) и 8 према постигнутом резултату (кв).,.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Плас. !! Група !! Атлетичар !! Земља !! Резултат!! Белешка
|- style="background:#cfc;"
| 1 || 2 || align=left | Глорија Асумну || align=left |  Нигерија || 7,19 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 1 || 4 || align=left | Ивет Лалова || align=left |  Бугарска || 7,19 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 3 || 6 || align=left | Лаверн Џоунс-Ферет || align=left |  Америчка Девичанска Острва || 7,21 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 4 || 5 || align=left | Миријел Ауре || align=left |  Обала Слоноваче || 7,23 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 4 || 8 || align=left | Чандра Старуп || align=left |  Бахаме || 7,23 || КВ, 
|- style="background:#cfc;"
| 6 || 3 || align=left | Барбара Пијер || align=left |  САД || 7,24 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 6 || 8 || align=left | Тијана Медисон || align=left |  САД || 7,24 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 8 || 4 || align=left | Дафне Схиперс || align=left |  Холандија || 7,28 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 9 || 2 || align=left | Чисато Фукушима || align=left |  Јапан || 7,29 || КВ, [[Атлетски рекорди Јапана у дворани за жене|НР]]
|- style="background:#cfc;"
| 9 || 7 || align=left | Вероника Кембел-Браун || align=left |  Јамајка || 7,29 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 11 || 5 || align=left | Јулија Баликина || align=left |  Белорусија || 7,31 || КВ
|- style="background:#dfd;"
| 12 || 2 || align=left | Јулија Нестеренко || align=left |  Белорусија || 7,33 || кв
|- style="background:#cfc;"
| 12 || 1 || align=left | Одри Ало || align=left |  Италија || 7,33 || КВ, 
|- style="background:#cfc;"
| 14 || 1 || align=left | Aleen Bailey || align=left |  Јамајка || 7,34 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 15 || 3 || align=left | Вида Аним || align=left |  Гана || 7,35 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 15 || 6 || align=left | Ина Ефтимова || align=left |  Бугарска || 7,35 || КВ|- style="background:#cfc;"
| 15 || 7 || align=left | Веј Јунгли || align=left |  Кина || 7,35 || КВ|- style="background:#dfd;"
| 18 || 1 || align=left | Аша Филип || align=left |  Уједињено Краљевство || 7,37 || кв|- style="background:#dfd;"
| 18 || 4 || align=left | Лина Гринчикајте || align=left |  Литванија || 7,37 || кв|- style="background:#dfd;"
| 20 || 7 || align=left | Guzel Khubbieva || align=left |  Узбекистан || 7,39 || кв|- style="background:#dfd;"
| 21 || 3 || align=left | Катержина Чехова || align=left |  Чешка || 7,40 || кв|- style="background:#dfd;"
| 21 || 6 || align=left | Ана Клаудија Лемос да Силва || align=left |  Бразил || 7,40 || кв,  
|- style="background:#dfd;"
| 21 || 8 || align=left | Џоди Вилијамс || align=left |  Уједињено Краљевство || 7,40 || кв
|- style="background:#dfd;"
| 24 || 5 || align=left | Викторија Пјатаченко || align=left |  Украјина || 7,43 || кв
|-
| 25 || 5 || align=left | Tao Yujia || align=left |  Кина || 7,44 ||
|-
| 26 || 1 || align=left | Соња Таварес || align=left |  Португалија || 7,45 ||
|-
| 26 || 2 || align=left | Олга Блудова || align=left |  Казахстан || 7,45 ||
|-
| 28 || 3 || align=left | Delphine Atangana || align=left | Камерун || 7,47 ||
|-
| 28 || 6 || align=left | Јамиле Самуел || align=left |  Холандија || 7,47 ||
|-
| 30 || 2 || align=left | Фета Ахмада || align=left |  Комори || 7,49 ||
|-
| 30 || 7 || align=left | Јекатерина Филатова || align=left |  Русија || 7,49 ||
|-
| 32 || 4 || align=left | Викторија Зјапкина || align=left |  Казахстан || 7,55 ||
|-
| 33 || 6 || align=left | Anasztázia Nguyen || align=left |  Мађарска || 7,59 ||
|-
| 34 || 4 || align=left | Globine Mayova || align=left |  Намибија || 7,64 || [[Атлетски рекорди Намибија у дворани за жене|НР]]
|-
| 35 || 3 || align=left | Yee Pui Fong || align=left |  Хонг Конг || 7,67 ||
|-
| 36 || 5 || align=left | Ребека Камилери || align=left |  Малта || 7,68 || |-
| 36 || 8 || align=left | Ching-Hsien Lao || align=left |  Кинески Тајпеј || 7,68 ||
|-
| 38 || 2 || align=left | Јелена Рјабова || align=left |  Туркменистан || 7,76 ||
|-
| 38 || 8 || align=left | Карин Кинг || align=left |  Британска Девичанска Острва || 7,76 ||
|-
| 40 || 5 || align=left | Дана Абдул Разак || align=left |  Ирак || 7,78 || 
|-
| 41 || 6 || align=left | Мартина Претели || align=left |  Сан Марино || 7,79 ||
|-
| 42 || 5 || align=left | Mary Jane Vincent || align=left |  Маурицијус || 7,84 || [[Атлетски рекорди Маурицијуса у дворани за жене|НР]]
|-
| 43 || 4 || align=left | Niafatul Aini || align=left |  Индонезија || 7,92 ||
|-
| 44 || 7 || align=left | Храфнхилд Хермоудсдоутир || align=left |  Исланд || 7,97 ||
|-
| 45 || 2 || align=left | Шинел Проктор || align=left |  Ангвила || 8,01 || |-
| 45 || 8 || align=left | Mariette Mien || align=left |  Буркина Фасо || 8,01 || 
|-
| 47 || 4 || align=left | Лавлит Детенамо || align=left |  Науру || 8,04 || НР]]
|-
| 48 || 3 || align=left | Patricia Taea || align=left |  Кукова острва || 8,06 || НР]]
|-
| 49 || 8 || align=left | Хиникиса Албертин Ндикерт || align=left |  Чад || 8,13 || 
|-
| 50 || 1 || align=left | Papia Rani Sarkar || align=left |  Бангладеш || 8,17 ||
|-
| 51 || 1 || align=left | Ана Буланова || align=left |  Киргистан || 8,19 ||
|-
| 51 || 8 || align=left | Chauzje Choosha || align=left |  Замбија || 8,19 || [[Атлетски рекорди Замбије у дворани за жене|НР
|-
| 53 || 1 || align=left | Maria Inaly Morazán || align=left |  Никарагва || 8,29 || |-
| 54 || 1 || align=left | Рејчел Ејбрамс || align=left |  Северна Маријанска острва || 8,31 || 
|-
| 55 || 4 || align=left | Anna Sirvent || align=left |  Андора || 8,37 ||
|-
| 56 || 3 || align=left | Belinda Talakai || align=left |  Тонга || 8,45 || |-
| 57 || 7 || align=left | Terani Faremiro || align=left |  Француска Полинезија || 8,46 || 
|-
| 58 || 2 || align=left | Pauline Kwalea || align=left |  Соломонова Острва || 8,48 || |-
| 59 || 5 || align=left | Colleen Gibbons || align=left |  Палау || 8,88 || 
|-
| 60 || 6 || align=left | Daphne Nalawas || align=left |  Вануату || 9,06 || |-
| 61 || 7 || align=left | Tio Elita || align=left |  Кирибати || 9,14 || 
|-
| 62 || 7 || align=left | Тахмина Кохистани || align=left |  Авганистан || 9,32 || [[Атлетски рекорди Авганистана у дворани за жене|НР
|-
| || 3 || align=left | Wangchuk Tashi Eden || align=left |  Бутан ||  ||
|-
| || 6 || align=left | Elysa Ndaya Kabeya || align=left |  Демократска Република Конго ||  ||
|}

 Полуфинале 
У полуфиналу 24 такмичарки је подељено у 3 групе. За финале пласирале су се две првопласиране из група (КВ) и две према постигнутом резултату (кв''').,.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2012. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Трка на 60 метара на Светском првенству у атлетици у дворани